Bansong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Bansong-dong, Busan, stadsdel, 
 Bansong-dong, Changwon, stadsdel,